Solea désignait en latin les sandales et certains poissons plats. Aujourd'hui Solea désigne :
 en musique, la soleá est un style de flamenco. 
 en zoologie, Solea est un genre de poissons plats appelés soles.
 en architecture religieuse, la solea est une extension du templon vers l'ambon (meuble).
 en histoire du costume, la solea est une sandale portée par les Romains.

 Solea est le nom d'un groupe de musique. 
 Solea est un roman de Jean-Claude Izzo.
 Soléa est le nom de la société qui exploite le réseau de transport en commun du même nom desservant l'agglomération mulhousienne.
 Solea est une société réalisant des installations photovoltaïques
 Solidarité Enfants d'Asie (SOLEA) est une association humanitaire française.